L'édition 2010 du tournoi de tennis de Munich se déroule du 2 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Mikhail Youzhny remporte l'épreuve en simple, Oliver Marach et Santiago Ventura celle en double.

Faits marquants

Sponsor 
L'édition se nomme cette année le BMW Open by FWU RETAKAFUL.

Lauréats 
Mikhail Youzhny remporte son  titre en simple en battant en finale Marin Čilić.

En double, Oliver Marach et Santiago Ventura remportent leur  ensemble en battant en finale Eric Butorac et Michael Kohlmann. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Munich
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Munich
ATP 2010
Sport en Allemagne en 2010
Tennis en mai 2010